5 Mei Plein (Wageningen), een plein in Wageningen
5 Meiplein (Utrecht), een verkeersplein in de stad Utrecht
Vijf Meiplein (Leiden), een winkelgebied in Leiden